Az 1900–1901-es First Division volt a 13. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Angliában. A szezonban 18 klubcsapat vett részt.

A címvédő az Aston Villa volt. A bajnokságot a Liverpool csapata nyerte meg.

Csapatok elhelyezkedése és a tabella

Mérkőzések

Jegyzetek 

Angol
Angol
Angol labdarúgó-bajnokság